Australia
 Annandale – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Annandale – sobborgo di Townsville, Queensland
 Regno Unito
 Annandale – regione della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Annandale – città della Contea di Wright, Minnesota
 Annandale – census-designated place della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Annandale – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia